Le terme hylé peut correspondre à :
 Hylé, une ville de Béotie en Grèce ;
 Hylé, un concept philosophique.